Frukost på Tifanny’s kan syfta på:

Frukost på Tiffany’s (bok) – en bok av Truman Capote
Frukost på Tiffany’s (film) – en film baserad på boken